

Codici 
 VDB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Leirin, Fagernes, Norvegia

Sigle 
 VdB – vacanze di branco
 V.D.B. – Volontarie di Don Bosco

 vdB – catalogo van den Bergh